Amerikai Egyesült Államok
Elkhorn (Kalifornia)
Elkhorn (Missouri)
Elkhorn (Nebraska)
Elkhorn (Nyugat-Virginia)
Elkhorn (Oregon)
Elkhorn (Wisconsin)